O Campo 28 de Maio (em chinês: 蓮峰球場) é um estádio de futebol  de Macau inaugurado em 1940. Tem uma capacidade para 2 200 lugares, e o campo de futebol mede 103 por 63 metros.

28 de Maio